Nakano se poate referi la:

Localități
 Municipiul Nakano, o localitate în Japonia, în prefectura Nagano.
 Sectorul special Nakano, o localitate în Japonia, în zona metropolitană Tōkyō.